Родничок может означать.

 Роднички — области ещё неокостеневшей хрящевой ткани черепа новорождённого младенца.
 «Родничок» — детский образцовый ансамбль танца имени Г. П. Шелякиной Липецкого областного центра культуры и народного творчества.
 Уменьшительно-ласкательная форма слова родник.
 Название населённых пунктов:
 Родничок — село в Балашовском районе Саратовской области.
 Родничок — посёлок в Уваровском районе Тамбовской области.
 Родничок — посёлок в Тереньгульском районе Ульяновской области.